NGC 4238 (другие обозначения — UGC 7308, MCG 11-15-41, ZWG 315.31, IRAS12145+6341, PGC 39366) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4238
Дракон (созвездие)